Cocentaina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cocentaina (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Cocentaina (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar